Dossin ist der Familienname folgender Personen:

 Etienne P. Dossin (1777–1852), belgischer Botaniker
 François Dossin (1927–1998), belgischer Astronom und Asteroidenentdecker
 Georges Dossin (1896–1983), belgischer Archäologe
 Kurt Dossin (1913–2004), deutscher Handballspieler